Дьенг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дьенг, Горги (род. 1990) — сенегальский баскетболист.
 Дьенг, Шейху (род. 1993) — сенегальский футболист.
 Дьенг, Сени (род. 1994) — сенегальский футболист.